Diamenty są wieczne – powieść Iana Fleminga
 Diamenty są wieczne – film z 1971 roku